Piazza XXIV Maggio – a Ferrara
 Piazza XXIV Maggio – a Guglionesi
 Piazza XXIV Maggio – a Milano